

События 
 В литовском городе Вильнюсе основан университет.
 Восстание в местечке Фуэнте-Овехуна (около Кордовы).
 1476—1479 — Герцог Милана Джан-Галеаццо Сфорца (1469-ок.1491).
 Антифеодальное крестьянское движение в Центральной Германии во главе с Гансом Бёмом, проповедником из Никласхаузена (Франкония). Бехайм сожжён как еретик.
 1476 — Господарь Валахии Влад Цепеш (вторично).
 Влад Цепеш убит боярами. Валахия подчиняется туркам, сохранив свою автономию.
 Лето — Поражение молдаван в битве у Валя-Албэ. Победа султана Мехмеда II. Уплата дани туркам в размере 5 тысяч дукатов.
 Издание в Турции свода законов («Канун-намэ»).
 1476/92-1511 — Царь Кахети Александр I Георгиевич (+1511).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1476 году
 28 июня — Павел IV, папа римский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1476 году
 28 марта — Иларион Гдовский, православный святой.
 6 июля — Региомонтан, астроном.

См. также